Бабочка года в Германии () — вид бабочек, объявляемый символом года в ФРГ с 2003 года. Инициатором акции стал Союз охраны природы Германии (), который является немецким филиалом международной организации «Друзья Земли» Friends of the Earth International (FOEI). Целью этой акции является привлечение внимания к исчезающим и редким видам бабочек и необходимости их охраны.

Список

См. также 
 Список символов штатов США (бабочки)

Примечания

Ссылки 
 BUND NRW Naturschutzstiftung - Schmetterling des Jahres 
 BUND Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. - Schmetterling des Jahres

Чешуекрылые
Энтомология
Охрана окружающей среды